Dire Straits peut désigner :
 Dire Straits, un groupe de rock britannique ;
 Dire Straits, le premier album du groupe.